Jméno a příjmení James Mercer nosí více osob:

 James Mercer (právník) (1736–1793) – americký právník
 James Mercer (matematik) (1883–1932) – britský matematik
 James Mercer (hudebník) (* 1970) – americký hudebník